Керехтях — топоним в России.

 Керехтях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°52’с. ш. 139°58’в. д..
 Керехтях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°23’с. ш. 129°57’в. д..
 Керехтях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°41’с. ш. 132°22’в. д..
 Керехтях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 60°51’с. ш. 135°16’в. д..
 Керехтях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°59’с. ш. 123°09’в. д..
 Керехтах — река, Забайкальский край, 57°24’с. ш. 119°05’в. д..
 Керехтях — острова, Республика Саха (Якутия), координаты 67°05’с. ш. 123°22’в. д..
 Керехтях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°19’с. ш. 111°03’в. д..
 Керехтях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°39’с. ш. 130°59’в. д..
 Керехтях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 61°30’с. ш. 130°34’в. д..
 Керехтях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°45’с. ш. 122°46’в. д..
 Керехтях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°50’с. ш. 112°49’в. д..
 Керехтях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°48’с. ш. 134°07’в. д..
 Керехтях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°41’с. ш. 118°32’в. д..
 Керехтях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°44’с. ш. 120°07’в. д..
 Керехтях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°36’с. ш. 136°40’в. д..
 Керехтях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°55’с. ш. 132°21’в. д..
 Керехтях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 70°56’с. ш. 136°25’в. д..
 Керехтях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°17’с. ш. 143°19’в. д..
 Керехтях — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 69°03’с. ш. 152°36’в. д..
 Керехтях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°11’с. ш. 152°33’в. д..
 Керехтях — протока, Республика Саха (Якутия), координаты 70°59’с. ш. 136°19’в. д..
 Керехтях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°16’с. ш. 109°05’в. д..
 Керехтях — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 67°41’с. ш. 154°48’в. д..

Примечания